BiH:
 Boljanići (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš

Crna Gora:
 Boljanići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja